Томашевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Томашевка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Томашевка — село в Джанкойском районе.